Dothioropsis är ett släkte av svampar. Dothioropsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dothioropsis